Margarete von Kleve ist der Name folgender Personen:

* Margarete von Kleve (Thüringen) († nach 1184), Tochter von Dietrich II. von Kleve, Ehefrau von Ludwig III. von Thüringen
 Margarete von Kleve († nach 1348) (~1310–nach 1348), Tochter von Dietrich VII. von Kleve, Ehefrau von Adolf II. von der Mark
 Margarete von Kleve († 1411) (~1375–1411), Tochter von Adolf III. von der Mark, Ehefrau von Albrecht I. von Straubing-Holland
 Margarete von Kleve (1416–1444), Tochter von Adolf II. von Kleve-Mark, Ehefrau von Wilhelm III. von Bayern-München und von Ulrich V. von Württemberg